L'edizione 1956 della Klass B fu la 17ª della seconda serie del Campionato sovietico di calcio e vide la vittoria finale dello  e del .

Stagione

Formula 
La formula del campionato rimase praticamente immutata rispetto alla stagione precedente: il numero di squadre salì da 32 a 36, con le promosse Burevestnik Kishinev e ODO Sverdlovsk e le non iscritte Lokomotiv Charkiv, DOF Sebastopoli, Zenit Kaliningrad e Energija Saratov, abbondantemente sostituiti dalle neo retrocesse Spartak Minsk e Kryl'ja Sovetov Kujbyšev e dalle neo iscritte Torpedo Taganrog, Avangard Charkiv (che di fatto prese il posto dei concittadini della Lokomotiv), Spartak Stanislav, ODO Petrozavodsk, Zenit Izhevsk, Spartak Frunze, Kolhozchi Ashkhabad e Kolhozchi Stalinabad.

Come nella passata stagione i 36 club partecipanti erano divisi in due gironi, ma stavolta da diciotto squadre ciascuno (anziché sedici): ciascun girone costituiva campionato a sé con le squadre che si incontravano in gare di andata e ritorno per un totale di trentaquattro partite per squadra; in ciascuno dei gironi il sistema prevedeva due punti per la vittoria, uno per il pareggio e zero per la sconfitta.

La prima classificata di ciascun girone otteneva l'accesso alla Klass A 1957; essendo la Klass B l'ultima serie del campionato, non erano previste retrocessioni.

Girone 1

Squadre partecipanti

Classifica finale

Verdetti
Spartak Minsk promosso in Klass A

Risultati

Girone 2

Squadre partecipanti

Classifica finale

Verdetti
Kryl'ja Sovetov Kujbyšev promosso in Klass A

Risultati

Note

Voci correlate
Klass A 1956

Collegamenti esterni
 Klass B 1956 su RSSSF.com

Calcio nel 1956
1956